'Рамат Трамп'  — это город, который Израиль построил на Голанских высотах к востоку от Кела Алона и в непосредственной близости от так называемого дорогая. "Она будет названа в честь президента США  Дональда Трампа, который в 2019 году объявил о признании США израильского суверенитета над Голанскими высотами. Решение о названии (которое можно перевести как Высоты Трампа) уже принято и объявлено. Это будет первый после Кфар-Труман случай, когда Израиль дает населённому пункту имя в честь действующего президента США. На первом этапе строительства планируется возвести 110 домов.

См. также 
 Кфар-Труман

Примечания 

Голанские высоты